Радикально-демократическая партия (; сокр. RDP) — политическая партия Веймарской республики, существовавшая в 1930—1933 годах.

История 
В 1930 году Немецкая демократическая партия (НДП) объединилась с консервативно-антисемитским «Младогерманским орденом» в Немецкую государственную партию. Большинство левого крыла НДП, несогласное с этим решением, провело 30 ноября того же года в Касселе съезд, на котором была образована Радикально-демократическая партия. Самыми известными основателями партии являлись лауреат Нобелевской премии мира Людвиг Квидде и член рейхстага в 1903—1907 годах Гельмут фон Герлах. Партия была поддержана пацифистами и левым крылом молодёжного союза «Молодые демократы». Председателем партии был избран берлинский адвокат Вилли Браубах. Программа партии имела социал-либеральную и пацифистскую направленность.

Основными регионами деятельности партии стали Берлин, Рурская область и местность, расположенная между Нюрнбергом и Фюртом. Партия имела политический вес исключительно на местном уровне. Её депутаты находились лишь в ландтаге Народного государства Гессен (Юлиус Райбер и Иоганн Эберле), да и те мандаты достались партии благодаря переходу Райбера и Эберле из НДП в РДП. В 1931 году партия получила в Гессене всего 0,6 % голосов и лишилась мест в ландтаге. Неудачными оказались и выборы в рейхстаг, проходившие в ноябре 1932 года (3793 голоса).

В 1933 году партия незаметно исчезла, не оставив также никакого следа в движении Сопротивления. После 1945 года некоторые из бывших членов партии (например, Эрих Лют и Пауль фон Шёнайх) вернулись к активной политической деятельности.

Литература 
 Fritsch, Werner. Radikal-Demokratische Partei. // Fricke, Dieter (Hrsg.). Lexikon zur Parteiengeschichte. Die bürgerlichen und kleinbürgerlichen Parteien und Verbände in Deutschland (1789—1945). — Köln: Pahl-Rugenstein, 1985. — Band 3. — S. 608—613 (Lizenzausgabe des VEB Bibliographisches Institut, Leipzig). — ISBN 3-7609-0878-0.
 Gutleben, Burkhard. Radikaldemokraten im Hessischen Landtag. Parlamentarische Episode einer Splitterpartei. // Zeitschrift des Vereins für Hessische Geschichte und Landeskunde. — 1988. — № 93. — S. 179—186.
 Gutleben, Burkhard. Radikaldemokratische Partei — aufrechte Linksliberale ohne Erfolg. // Liberal. — 1986. — H. 1. — S. 65-72.
 Liepach, Martin. Radikale Demokraten in der Mitte. Die RDP in der hessischen Landtagswahl 1931. // Historical social research. — 1997. — № 3/4. — S. 146—159.

Ссылки 

Политические партии Веймарской республики
Либеральные партии